16. etape af Tour de France 2020 var en 164 km lang  i Alperne, som blev kørt den 15. september 2020 med start i  og mål i . Etapen kom efter at rytterne har haft løbets anden og sidste hviledag. Rytterne skulle op af fem kategoriserede stigninger, hvor Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte var den næstsidste, og i kategori 1. Derudover var der én i kategori 4, to i 2, inden den afsluttende kategori 3-stigning op mod mål.

Etapen var præget af et stort udbrud bestående af 23 mand, som havde ti minutters forspring ned til feltet. På kategori 1-stigningen trak Lennard Kämna () og Richard Carapaz () fri af frontgruppen. Tæt på toppen stak Kämna af, og kørte alene i mål med et forspring på halvanden minut ned til Carapaz. Yderlige et halvt minut efter kom Sébastien Reichenbach fra  ind på tredjepladsen. Der skete ingen ændring blandt indehaverne af de forskellige klassementer, og alle beholdt deres førertrøjer.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  David Gaudu () – smerter efter et styrt på 1. etape.
  Jérôme Cousin () – kom i mål to minutter efter tidsgrænsen.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 Officielle hjemmeside 

16